

(Gedeeltelijke) blokkering
 Afdichting
 Afdichting voor flessen, bijvoorbeeld kurk (stop), of van plastic
 Backstop (doorverwijspagina)
 Gootsteenstop
 Korte stop, spelerspositie in het honkbal of softbal
 Plosief, soort medeklinker
 Smeltveiligheid, elektrische zekering of "stop"
 Stap in het diafragmagetal (F-getal) in de fotografie
 Stop (kynologie), overgang van neusrug naar voorhoofd bij een hond

Onderbreking of tijdelijke stilstand
 Stopbord, een verkeersbord
 Stoptonend sein (STS), een stopteken voor een trein
 Stop (industrie), een periode waarin een installatie is stilgezet
 Stop-motion of stop-frame animatie, een filmtechniek
 Stop-and-go penalty, een straf in de autosport
 Stop order, een term uit de effectenhandel
 Pauze
 Sanitaire stop, het gebruik van een toilet of urinoir

Muziek
 Stop (Plain White T's), een album van Plain White T's
 Stop (Spice Girls), een single van Spice Girls
 Stop (The Moody Blues), een single
 (Full) Stop, een lied van Giorgio Moroder uit 1966

Overig
 Stopp, historisch merk van motorfietsen.
 STOP-principe, een principe in mobiliteitsbeleid

Zie ook
 Stop! (doorverwijspagina)